Szőke Katalin (?–1987 vagy 1988) magyar bajnok úszó
 Szőke Katalin (1935–2017) úszó, olimpiai bajnok, előbbi leánya
 Szőke Katalin (1950–2018) irodalomtörténész, ruszista